Colungo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Colungo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Colungo (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar